Aufgelistet sind die russischen Meister im Schach seit Einführung dieses Turniers 1899. Die ersten Meisterschaften fanden zwischen 1899 und 1914 als all-russisches Meisterturnier des Zarenreiches statt.

Männer 

Für die Zeit von 1920 bis 1991: Liste der UdSSR-Meister im Schach.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion seit 1992:

Rekord 

 Die meisten Titel inne hat Pjotr Swidler, der achtmal obsiegte. Auch wenn man die russischen und die Meisterschaften der UdSSR zusammennimmt, führt er damit bei Weitem.

Frauen

Senioren

Weblinks 
  (englisch)

Anmerkungen 

!Meister
!
Nationale Meisterschaft (Schach)
Schachmeister Russland
Russland